Hurricane (engl.) steht für:
 Hurrikan, ein tropisches Sturmsystem des Atlantikraumes

… geographisch:
 Hurricane (Utah), Ort in den USA
 Hurricane (West Virginia), Ort in den USA
 Hurricane (Wisconsin), Ort in den USA
 Hurricane Creek, Flüsse in den USA und Australien
 Hurricane Heights, Höhenzug im Viktorialand, Antarktika
 Hurricane Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Hurricane Township, Orte in den USA

… militärisch:
 Hawker Hurricane, britisches Jagdflugzeug
 HMS Hurricane (H06), Zerstörer der Royal Navy
 Operation Hurricane, militärische Operationen

… technisch:
 Hurricane (Achterbahnmodell), ein Achterbahnmodell
Armstrong Siddeley Hurricane, Pkw-Modell
 Holden Hurricane, zweisitziges australisches Konzeptfahrzeug (1969)

… Unterhaltung:
 Hurricane Festival, Musik-Festival
 Hurricane (Album), ein Album der Sängerin Grace Jones (2008)
 Hurricane (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband
 Hurricane #1, britische Rockband
 Hurricane (serbische Band), serbische Girlband
 Hurricane (Cocktail), rumhaltiger Cocktail
 Hurricane (Lied), Song von Bob Dylan
 Hurricane (1979), Film von Jan Troell
 Hurricane (1999), Film von Norman Jewison

Hurricane ist der Name folgender Personen:
 Hurricane Chris (* 1989), US-amerikanischer Rapper
 Künstlername von Rubin Carter (1937–2014), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 The Hurricane
 Hurricaneglas